Naudé är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Beyers Naudé
 Gabriel Naudé
 Jozua François Naudé

Franska efternamn